El término Nueva España puede referirse:

 al Virreinato de Nueva España, una entidad integrante del Imperio Español;
a la provincia de Nueva España, provincia del Imperio Español vigente durante la Constitución española de 1812;
 al Nueva España, buque cañonero torpedero de la Armada Española construido en 1889;
al Nueva España, buque del Imperio Español construido en 1734;
 a Nueva España, un barrio de la ciudad de Madrid;
a Nueva España, barrio de la ciudad de Montevideo;
 al Estadio Nueva España, un estadio del Club Deportivo Español de Buenos Aires;
 a Nueva España, revista publicada en España entre 1930 y 1931.
 a Nueva España, diario local editado en Huesca, España, entre 1938 y 1985;
 a La Nueva España, diario de Asturias, España;
al té de Nueva España, planta aromática;